Пенсионная система — система пенсионного обеспечения страны.

 Пенсионная система (Россия)
 Пенсионная система (Великобритания)
 Пенсионная система (Швеция)
 Пенсионное обеспечение в Канаде
 Пенсионный фонд Украины
 Пенсионное обеспечение в Казахстане
 Пенсионная система (Франция) (фр.)